tjo – codice ISO 639-3 della lingua tamazight di Temacine